Альейра:

 Альейра — португальская колбаса, изготовляемая из различных видов мяса, кроме свинины.
 Альейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.